Fuchsbühl ist der Name folgender Orte:

 Fuchsbühl (Häg-Ehrsberg), Ortsteil von Häg-Ehrsberg, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Fuchsbühl (Offenberg), Ortsteil von Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Fuchsbühl (Wangen im Allgäu), Ortsteil von Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg